Nils-Olof Ohlsson, švedski hokejist, * 28. maj 1951, Švedska.

Ohlsson je igral za kluba Leksands IF v švedski ligi, kjer je odigral dvanajst zaporednih sezon in osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1972/73, 1973/74 in 1974/75, ter Sparta Sarpsborg v norveški ligi, kjer je odigral svojo zadnjo sezono v karieri. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 11
| 7
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 16
| 10
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 7
| 9
| 16
|
| 4
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 15
| 13
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 20
| 12
| 32
|
| 8
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 25
| 8
| 33
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 30
| 2
| 10
| 12
|
| 24
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 7
| 7
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 4
| 2
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Sparta Sarpsborg
| Norveška liga
| 82/83
|
|
| 42
| 22
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 265
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Sparta Sarpsborg